Хронология изобретений человечества — упорядоченный в хронологическом порядке список технологических изобретений человечества.

Эпоха палеолита

Ранний палеолит 
 2,6 млн лет до н. э. — Обработка камня в Африке.
 2—1,5 млн лет до н. э. — Начало освоения огня.
 800—400 тыс. лет до н. э. — Топор в виде колуна в Кении
 790 тыс. лет до н. э. — Homo erectus или Homo ergaster научились добывать огонь в Африке.
 400 тыс. лет до н. э. — Краска в Замбии и первая примитивная человекообразная статуэтка в Марокко.
 400 тыс. лет до н. э. — Копьё в Европе и начало массовой охоты на крупных животных.
 350 тыс. лет до н. э. — начало массового использования очагов в Европе (все следы огня до этой даты были связаны с использованием природного огня).
 164 тыс. лет до н. э. — Каменный нож в Африке.
 100 тыс. лет до н. э. — Пошив одежды.

Средний палеолит 
 90 тыс. лет до н. э. — Гарпун в Африке, на территории нынешней Демократической Республики Конго.
 50 тыс. лет до н. э. — Флейта в Европе.
 50 тыс. лет до н. э. — Лук и стрелы в Африке.
 42 тыс. лет до н. э. — Люди научились ловить рыбу в открытом море.
 37 тыс. лет до н. э. — Счётные палочки в Африке (Свазиленд).
 37 тыс. лет до н. э. — Ступа с пестом в юго-западной Азии.
 35 тыс. лет до н. э. — Первые художественные произведения. Африка.

Поздний палеолит 
 29—25 тыс. лет до н. э. — Керамика (Вестоницкая Венера) в Европе.
 27 тыс. лет до н. э. — Копьеметалка (атлатль) в Северо-Западной Африке.
 15 тыс. лет до н. э. — Бумеранг в Австралии.
 13 тыс. лет до н. э. — Керамика в Японии.

Мезолит и эпипалеолит (Европа, Африка) 
 8 тыс. до н. э. — чёлн из Пессе — первая известная лодка-долблёнка.

Эпоха неолита (Ближний Восток, с 6 тыс. — также Европа)

10-е тысячелетие до н. э. 
 Земледелие в Плодородном полумесяце.
 9500 г. до н. э.: Зернохранилище в долине реки Иордан.

7-е тысячелетие до н. э. 
 6200 г. до н. э.: Карта в Чатал-Гуюке.

 6000 г. до н. э.: Лодка в Нигерии

5 тысячелетие до н. э. 
 5000 г. до н. э.: Папирусная просмолёная лодка в Кувейте.

4 тысячелетие до н. э. 
 4 тысячелетие до н. э.: Цемент в Древнем Египте.

 4000 г. до н. э.: Папирус в Древнем Египте.
 4000 г. до н. э.: Бронза: Сузы (Иран), Луристан (Иран), Древняя Месопотамия (Ирак).
 4000 г. до н. э.: Мощение дорог: камнем в г. Ур, Древняя Месопотамия и деревом (гати) в г. Гластонбери, Англия.

 3500 г. до н. э.: Фанера в Древнем Египте.

Бронзовый век

3-е тысячелетие до н. э. 

 3000 г. до н. э.: Гончарный круг в Древнем Египте.
 3000 г. до н. э.: Свеча в Древнем Египте.
 3000 г. до н. э.: Коньки в Скандинавии.
 2800 г. до н. э.: Мыло в Вавилоне.
 2800 г. до н. э.: Пуговица в цивилизациях долины Инда (вероятно, как украшение).
 2620 г. до н. э.: Лыжи.
 2600 г. до н. э.: Колесница в Древней Месопотамии (Штандарт из Ура).
 2600 г. до н. э.: Канализация в цивилизациях долины Инда.
 2500 г. до н. э.: Туалеты со спуском воды в Мохенджо-Даро (цивилизации долины Инда).
 2400 г. до н. э.: Судостроительная верфь в Лотхале (цивилизации долины Инда).

2-е тысячелетие до н. э. 
 Стекло в Древнем Египте.
 Выплавка железа в Анатолии, на Кавказе и в Индии.
 Каучук в Месоамерике.

 1800 г. до н. э.: Алфавит в Финикии.

1 тысячелетие до н. э. 

 VII век до н. э.: Монеты в Китае и Лидии.
 VII век до н. э.: Петарды в Китае
 VI век до н. э.: Зубной протез в этрусской цивилизации.
 VI век до н. э.: Иконы
 V век до н. э.: Катапульта в Сиракузах (Италия).
 IV век до н. э.: Компас в Древнем Китае.
 IV век до н. э.: Винт: Архит Тарентский.

 До 250 года до н. э.: Архимедов винт: Архимед.
 150 год до н. э.: Астролябия: Гиппарх.
 II век до н. э.: Пергамент в Пергаме.

 87 год до н. э.: Антикитерский астрономический вычислитель на базе многоступенчатого редуктора (с использованием дифференциала) в Греции.

Первое тысячелетие 

 I век: Прототип паровой турбины: Герон Александрийский.
 I век: Вертикальный судовой руль в Китае.
 105: Бумага: Цай Лунь, Китай.
 132: Простейший сейсмометр: Чжан Хэн, Китай.
 III век: Тачка: Чжугэ Лян, Китай.
 III век: Колесница, указывающая на юг: Ма Цзюнь, Китай.
 III век: Подкова в Германии.
 IV век: Стремя в династии Цзинь, Китай.
 IV век: Зубная паста в Римском Египте.
 VI—VIII века: Фарфор в Китае.
 VI—VII века: Бенгальские огни в Индии
 VI—IX века: Гравюра на дереве (ксилография) в Китае.
 VII век: Отвал плуга в Восточной Европе.
 VII век: Шахматы в Индии (Чатуранга).
 VII век: Ветряная мельница в Персии.
 673: Греческий огонь: Каллиник из Гелиополя.
 IX век: Дымный (чёрный) порох в Китае.
 852: Парашют: Аббас ибн Фирнас, Кордовский халифат.
 875: Дельтаплан: Аббас ибн Фирнас, Кордовский халифат.
 X век: Прядильное колесо в Индии или Китае.
 X век: Вилка — столовый прибор, в Византии.

2-е тысячелетие

XI век 
 1040: Подвижные литеры, Би Шэн.

XII век 
 1128: Пушка в Китае.
 1132: Китайскими оружейниками был изобретён первый в мире огнемёт.

XIII век 
 ок. 1200: Стеклянное зеркало в Европе.
 ок. 1200: Кошелек в Европе.
 XIII век: Петля для застёгивания пуговиц в Германии.
 Вторая половина XIII века: Коленчатый вал: Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари.
 1232: Неуправляемые реактивные снаряды класса «земля — земля» применены Китаем в бою с монголами.
 1232: В Китае используют воздушные змеи для связи в войсках.
 1280: Очки в Италии.

XIV век 
 В Китае впервые используются счёты (абак).
 1335: Механические башенные часы в Милане.
 1339: Кулеврина во Франции.
 Середина XIV века: Астрономические часы на основе астролябии: Ибн аш-Шатир.
 Середина XIV века: Круговая шкала компаса: Ибн аш-Шатир.
 Середина XIV века: Доменная печь в Европе.
 1379: Аркебуза в Германии.

XV век 
 1403: В Корее изготовлен первый в мире наборный металлический шрифт.
 1414: В Англии построен первый военный корабль с пушками «Святой Дух».
 Первая треть XV века: Аркебуза в Европе.
 1440: Первый гигрометр из шерсти: Николай Кузанский.
 1450: Ручной типографский станок: Иоганн Гутенберг.
 1478: Водка: Италия (монах Валентиус), Русь (монах Исидор). 
 1451: Рассеивающая линза для очков: Николай Кузанский.
 1494: Двойная запись в бухгалтерском учёте: Лука Пачоли.
 1498: Зубная щётка из ворса в Китае.

XVI век 

 Ок. 1500: Современные ножницы: Леонардо да Винчи.
 Ок. 1500: Современный подшипник качения: Леонардо да Винчи.
 Начало XVI века: Мушкет в Испании.
 1510: Карманные часы: Петер Хенляйн.
 1525: Прототип шагомера: Жан Фернель.
 1525: Зернистый порох в Европе..
 1535: В Италии построили стеклянный водолазный колокол.
 1540: Технология получения диэтилового эфира: Валерий Кордус.
 1543: В Германии построили сухопутную яхту (колёсный аппарат с парусами).
 1554: В Англии Джерардом Германом введён в употребление сургуч.
 1565: Карандаш: Конрад Геснер.
 1569: Фламандский картограф Герард Меркатор опубликовал карту мира в новой проекции, получившей его имя.
 1576: Первый броненосец: Ода Нобунага.
 1582: Григорианский календарь.
 1589
 Вязальный станок: Уильям Ли.
 Ватерклозет: Джон Харрингтон.
 ок. 1590: Микроскоп: Ханс Янссен, Захарий Янсен.
 1593: Термоскоп: Галилео Галилей.
 1596: Унитаз со сливным бачком: Джон Харрингтон.

XVII век 

 1608: Телескоп: Ханс Липперсгей, Захарий Янсен.
 1610: Ударный кремнёвый замок: Марэн ле Буржуа.
 1610: Усовершенствованный телескоп: Галилео Галилей.
 1617: Джон Непер создал деревянную машину для выполнения простейших вычислений — палочки Непера.
 1620: Логарифмическая линейка: Уильям Отред.
 1623: Механический калькулятор (Арифмометр): Вильгельм Шиккард.
 1629: Паровая турбина: Джованни Бранка.
 1631: Штангенциркуль для точных измерений: французский математик Пьер Вернье.
 1641: Стеклянный жидкостный термометр: итальянский аристократ Фердинанд II.
 1642: Суммирующая машина Паскаля: Блез Паскаль.
 1643: Барометр: Эванджелиста Торричелли.
 1645: Блез Паскаль изобрёл механическую счётную машину.
 1650: Многоступенчатая ракета: Казимир Семеонович.
 1650: Вакуумный насос: Отто фон Герике.
 1654: Англичанин Роберт Биссакар (и независимо от него в 1657 году — С.Патридж) усовершенствовал логарифмическую линейку (добавил вторую подвижную линейку-«движок»).
 1657: Маятниковые часы: Христиан Гюйгенс.
 1660: Водяной барометр: Отто фон Герике.
 1661: Банкнота: Юхан Пальмструк.
 1662: Английский экономист и инженер Уильям Петти строит яхту-катамаран.
 1663: Изобретён зеркальный телескоп.
 1663: Электрическая машина: Отто фон Герике.
 1666: Исаак Ньютон получает спектр солнечного света при помощи оптической призмы.
 1666: Роберт Гук изобретает спиртовой уровень и винтовые зубчатые колёса.
 1672: Телескоп-рефлектор: Исаак Ньютон.
 1673: Антони Ван Левенгук, научился изготовлять линзы с 150—300-кратным увеличением и первый пронаблюдал и зарисовал микроорганизмы в капельке воды, капиллярные сосуды в хвосте головастика, красные кровяные тельца и сотни других удивительных вещей, о которых никто и не подозревал.
 1673: Готфрид Вильгельм Лейбниц изготовил арифмометр (первый механический калькулятор), позволявший легко выполнять вычитание, умножение и деление.
 1674: Сэмюэль Морленд изготовил арифмометр, счётная машина Морленда. 
 1677: Симон Матвеевич Гутовский построил первый русский стан глубокой печати. Начало нотопечатания..
 1680: Изобретён паровой котёл — так называемый котёл Папена, сконструированный и изготовленный французским физиком и инженером Д. Папеном..
 1683: Усовершенствование конструкции прямоугольной логарифмической линейки: Томас Эверард, на этой линейке впервые применена обратная шкала. Её использование позволяло находить глубину различных бочонков стандартного объёма.
 1698: Водяной насос с паровым двигателем: Томас Севери.

XVIII век

1700-е годы 
 1701: Рядовая сеялка: Джетро Талл.
 1703: Газовый термометр: Г. Амонтон.
 1705: Пароатмосферный насос: Томас Ньюкомен.
 1709: Фортепиано: Бартоломео Кристофори ди Франческо.

1710-е годы 
 1710: Спиртовой термометр: Рене Реомюр.
 1711: Камертон: Джон Шор.
 1712: Поршневая пароатмосферная машина: Томас Ньюкомен .
 1714: Ртутный термометр Фаренгейта: Габриель Фаренгейт.
 1717: Токарно-винторезный станок с механизированным суппортом: Андрей Нартов.
 1719: Графитный карандаш: началось производство в Штайне под Нюрнбергом.

1720-е годы

1730-е годы 
 1731: Секстант: Джон Хэдли, Томас Годфри.
 1733: Ткацкий станок с челноком-самолётом: Джон Кей.
 1733: Первые ахроматические линзы.
 1738: Кессон для строительства опор моста под водой: французский инженер Шарль де Лабели.

1740-е годы 
 1741:Изготовлен зуборезный станок: шведский инженер Кристофер Полем.
 1742: Печь Франклина: Бенджамин Франклин.
 1745 год: электрический конденсатор — лейденская банка: Эвальд Юрген фон Клейст, Питер ван Мушенбрук.
 1749: Шариковый подшипник: Филипп Воган.

1750-е годы 
 1752: Громоотвод: Бенджамин Франклин.
 1752: Механический верстомер: Леонтий Шамшуренков.
 1756: Ночезрительная труба: Михаил Ломоносов.
 1756: Повторно (после римлян) открыт цемент, твердеющий под водой: Джон Смитон.

1760-е годы 
 1764: Прядильная машина «Дженни»: Джеймс Харгривз.
 1767: Газированная вода: Джозеф Пристли.
 1769: Прядильная машина с приводом от водяного колеса (Ватер-машина): Ричард Аркрайт.
 1769: Первый полноразмерный автомобиль с пароатмосферным двигателем: Никола Жозеф Кюньо. Автомобиль оказался неуправляемым; во время первых же испытаний он врезался в стену дома и сломал её.

1770-е годы 
 1775: Боевая подводная лодка — Дэвид Бушнелл.
 1775: Англичанин Джон Утрэм изобретает трамвай на конной тяге — конку.
 1776: Швейцарский часовщик Жан-Муаз Понзе создаёт секундомер.
 1777: Высокоскоростная кардочесальная машина: Оливер Эванс.
 1777: Циркулярная пила (патент): Сэмюэл Миллер.
 1779: Прядильная мюль-машина: Сэмюэл Кромптон.

1780-е годы 
 1780-е: Боевые ракеты с железным корпусом: Типу Султан в Индии.
 1783: Жаротрубный паровой котёл Джон Стивенс.
 1783: Парашют: Луи-Себастьян Ленорман, Жан Пьер Бланшар.
 1783: Воздушный шар, заполненный горячим воздухом — монгольфьер: Братья Монгольфье.
 1783: Воздушный шар, заполненный водородом — шарльер: Жак Шарль.
 1783: Пароход: Клод Жоффруа д’Аббан. Испытание закончились поломкой, изобретатель продолжать опыты не стал.
 1784: Процесс пудлингования (переработка чугуна в сталь): английский инженер Джон Робак.
 1784: Универсальная паровая машина: Джеймс Уатт.
 1784: Бифокальная линза: Бенджамин Франклин.
 1784: Эффективный масляный светильник: Эми Арганд.
 1784: Шрапнель: Генри Шрапнель.
 1785: Механический ткацкий станок: Эдмунд Картрайт.
 1785: Автоматизированная водяная мельница с поточным производством: Оливер Эванс.
 1786: Молотилка: Эндрю Мейкл.
 1787: Паровой двигатель высокого давления: Оливер Эванс.
 1787: Кресло-качалка: Бенджамин Франклин
 1790: Станок для изготовления гвоздей: Джекоб Перкинс.

1790-е годы 
 1791: Зубной протез: Николя Дюбуа де Шеман.
 1792: Оптический телеграф: Клод Шапп.
 1794: Металлообрабатывающий станок и пресс: Генри Модсли.
 1797: Чугунный плуг: Чарльз Ньюболд.
 1798: Вакцинация: Эдвард Дженнер.
 1798: Литография: Иоганн Зенефельдер.
 1799: Сеялка (патент): Элиаким Спунер.
 1800: Электрическая батарея: Алессандро Вольта.

XIX век

1800-е годы 

 1800—1804: Подводная лодка «Наутилус»: Роберт Фултон.
 1802: Проект парохода с гребным винтом: Стивенс, Джон.
 1802: Освещение электрической дугой: Василий Владимирович Петров.
 1803: Электрическая дуговая сварка: Василий Владимирович Петров.
 1804: Жаккардовый ткацкий станок для изготовления узорчатых тканей: Жозеф Мари Жаккар.
 1804: Паровоз: Ричард Тревитик. Использовался лишь для аттракционов.
 1805: Проект холодильника: Оливер Эванс.
 1807: Первый практически использовавшийся пароход: Роберт Фултон.
 1807: Примитивный поршневой двигатель внутреннего сгорания (De Rivaz engine), работающий на газообразном водороде (Франсуа Исаак де Риваз).
 1808: Ленточная пила (патент): Вильям Ньюберри.
 1809: Дуговая лампа: Гемфри Дэви.

1810-е годы 
 1810-е: Консервирование пищи. Метод изобретён французом Николя Аппером.

 1812: Метроном: Дитрих Винкель
 1814: Скоростной печатный пресс с приводом от паровой машины: Фридрих Кёниг.
 1814: Первый практичный паровой локомотив «Блюхер»: Джордж Стефенсон.
 1816: Безопасная шахтёрская лампа (лампа Дэви): Гемфри Дэви.
 1816: Двигатель Стирлинга: Роберт Стирлинг.
 1816: Стетоскоп: Рене Лаэннек.
 1817: Калейдоскоп: Дэвид Брюстер.
 1817: «Машина для ходьбы» (прообраз велосипеда): Карл Дрез.
 1819: Усовершенствованное казнозарядное кремнёвое ружьё: Джон Холл.

1820-е годы 

 1821: Электромотор: Майкл Фарадей.
 1823: Электромагнит: Уильям Стёрджен.
 1823: Зажигалка: Иоганн Дёберейнер.
 1824: Портландцемент: Уильям Аспдин.
 1824: Двигатель внутреннего сгорания, адаптация парового двигателя к работе на газе: Сэмюэль Браун.
 1825: Бензин: Фарадей.
 1826: Газовая плита: Джеймс Шарп.
 1826: Спички, зажигающиеся трением: Джон Уолкер.
 1827: Первый практичный гребной винт: Джозеф Рессел.
 1827: Авторучка: Петраче Поенару.
 1830: Газонокосилка: Эдвин Баддинг.

1830-е годы 

 1831: Электромагнит с многослойной обмоткой: Джозеф Генри.
 1831: Реле: Джозеф Генри.
 1831: Акустический магнитный телеграф: Джозеф Генри.
 1831: Электрический генератор: Майкл Фарадей, Аньош Йедлик.
 1831: Жатка: Сайрус Маккормик.
 1832: Электрический телеграф: Павел Львович Шиллинг.
 1833: Аналитическая машина (прообраз компьютера): Чарльз Бэббидж.
 1833: Электродвигатель постоянного тока: Уильям Стёрджен, Томас Дэвенпорт.
 1833: Наждачная бумага: Джон Оукей.
 1834: Шрифт Брайля: Луи Брайль.
 1834: Зерноуборочный комбайн: Хайрам Мур.
 1834: Компрессионный холодильник: Джекоб Перкинс.
 1835: Электромеханическое реле: Джозеф Генри.
 1835: Лампа накаливания: Джеймс Линдсей.
 1836: Пароход с гребным винтом: Джон Эрикссон, Френсис Смит.
 1836: Швейная машина с двумя нитками, игла с ушком у острия: Йозеф Мадерспергер.
 1836: Револьвер: Сэм Кольт. 
 1836: Зерноуборочный комбайн: Хайрам Мур, Джозеф Хаскалл.
 1837: Стальной плуг: Джон Дир.
 1837: Закрытый водолазный костюм с жёстким шлемом: Август Зибе.
 1838: Азбука Морзе: Сэмюэл Морзе.
 1839: Фотография — способ закрепления изображения: Жозеф Ньепс, Луи Дагер, Уильям Тальбот.
 1839: Получение резины вулканизацией каучука: Чарльз Гудьир.
 1839: Современный велосипед с педалями и седлом: Киркпатрик Макмиллан.
 1839 (запатентован 1842): Паровой молот: Джеймс Несмит.
 1840: Первое минеральное удобрение: Юстус Либих.
 1840: Фотографический объектив с исправленными аберрациями: Йозеф Пецваль.

1840-е годы 

 1841: Саксофон: Адольф Сакс.
 1841: Жалюзи: Создатель Джон Уэбстер 1760-х, патент Джон Хэмптоном.
 1842: Анестезия: Кроуфорд Лонг.
 1842: Минеральное удобрение суперфосфат: Джон Беннет Лоус.
 1843: Факсимильный аппарат: Александр Бэйн.
 1843: Мешалка для приготовления мороженого: Нэнси Джонсон.
 1843: Копёр: Джеймс Несмит.
 1844: Безопасные спички: Густав Эрик Паш.
 1846: Швейная машина с челночным стежком: Элиас Хоу.
 1846: Ротационная печатная машина: Ричард Хоу.
 1847: Резиновая шина: Роберт Томсон.
 1849: Английская булавка: Уолтер Хант.
 1849: Радиально-осевая турбина (турбина Френсиса): Джеймс Фрэнсис.

1850-е годы 

 1852: Дирижабль: Анри Жиффар.
 1852: Безопасный лифт: Элиша Отис.
 1852: Гироскоп: Жан Фуко.
 1853: Керосиновая лампа: Игнаций Лукасевич.
 1853: Планёр: Джордж Кэйли.
 1853: Шприц: Чарльз Габриэль Праваз.
 1855: Горелка Бунзена: Роберт Бунзен.
 1856: Бессемеровский процесс производства стали из чугуна: Генри Бессемер.
 1856: Целлулоид: Александр Паркес.
 1857: Производство бумаги из древесной целлюлозы: Чарльз Фенерти.
 1857: Фоноавтограф: Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль.
 1858: Подводный телеграфный кабель: Фредерик Ньютон Гисборн.
 1858: Швейная машина для шитья обуви: Лиман Рид Блэйк.
 1858: Банка с завинчивающейся крышкой для консервирования (банка Мейсона): Джон Мейсон.
 1859: Нефтяная скважина: Эдвин Дрэйк.
 1859: Свинцово-кислотный аккумулятор: Гастон Планте.
 1859: Цельнометаллический броненосец La Gloire: Дюпюи де Лом.
 1859: Двухтактный двигатель внутреннего сгорания, работающий на газе: Жан Ленуар.
 1860: Линолеум: Фредерик Уолтон.
 1860: Магазинная винтовка: Оливер Винчестер, Кристофер Спенсер.
 1860: Самодвижущаяся торпеда: Джованни Луппис, Роберт Уайтхед.

1860-е годы 

 1861: Первый броненосец USS Monitor: Джон Эрикссон.
 1861: Регенеративная печь Сименса: Сименс, Вернер фон.
 1862: Картечница Гатлинга: Ричард Гатлинг.
 1862: Механическая подводная лодка: Нарсис Монтуриоль.
 1862: Пастеризация: Луи Пастер, Клод Бернар.
 1863: Механическое пианино: Анри Фурно.
 1863: Метрополитен: Джон Фаулер.
 1864: Мартеновская печь: Пьер Мартен.
 1865: Американские горки: Джон Тейлор.
 1866: Динамит: Альфред Нобель.
 1866: Степлер: Джордж Макгилл
 1867: Железобетон: Жозеф Монье.
 1868: Современная пишущая машинка: Кристофер Шоулз, Карлос Глидден и Самуэль Соул в сотрудничестве с Джеймсом Денсмором.
 1868: Пневматический тормоз паровоза: Джордж Вестингауз.
 1868: Маргарин: Ипполит Меже-Мурье.
 1869: Периодическая система химических элементов: Д. И. Менделеев.
 1869: Пылесос: Айвз Макгаффни.
 1869: Гектограф (копировальный аппарат): Михаил Иванович Алисов.
 1870: Тикерный аппарат: Томас Эдисон.

1870-е годы 

 1870: Первая в мире повозка, работающая на бензине (первая машина Маркуса): Зигфрид Маркус.
 1871: Трамвай на канатной тяге: Эндрю Смит Холлиди.
 1871: Матрас на пружинной основе: Хайнрих Вестфал
 1871: Паровая буровая установка: Симон Ингерсолл.
 1873: Целлулоид: Джон Хайетт.
 1873: Железнодорожная автосцепка: Эли Джанней.
 1873: Современный электродвигатель постоянного тока: Зеноб Грамм.
 1873: Джинсы: Леви Страусс.
 1873: Электровакуумный диод: Фредерик Гутри.
 1874: Моноплан с двигателем: Феликс дю Темпле.
 1874: Колючая проволока: Джозеф Глидден.
 1874: ДДТ: Отмар Цайдлер.
 1874: Синтез героина: Алдер Райт.
 1876: Телефон: Александер Белл.
 1876: Громкоговоритель: Александер Белл.
 1876: Механическое устройство для чистки ковров: Мелвилл Биссел.
 1876: Четырёхтактный газовый двигатель внутреннего сгорания: Николаус Отто.
 1876: Бензиновый карбюратор: Готлиб Даймлер.
 1876: Безрегуляторная дуговая лампа: Павел Николаевич Яблочков.
 1877: Асинхронный электродвигатель: Никола Тесла.
 1877: Фонограф: Томас Эдисон.
 1877: Угольный микрофон: Эмиль Берлинер.
 1877 Пиролиз нефти: Александр Александрович Летний.
 1877: Фрикционный пресс: Г. Симон.
 1878: Электронно-лучевая трубка: Уильям Крукс.
 1878: Изолирующий дыхательный аппарат (ребризер): Генри Флюсс.
 1878: Лампа накаливания: Джозеф Сван.
 1879: Ковшовая турбина Пелтона: Лестер Пелтон.
 1879: Автомобильный бензиновый двигатель: Карл Бенц.
 1879: Кассовый аппарат: Джеймс Ритти.
 1879: Автомобиль: Джордж Селден (патент).
 1879: Электрифицированная железная дорога: Вернер фон Сименс.
 1880: Рулонная фотоплёнка: Джордж Истмен.
 1880: Пластилин: Франц Колб
 1880: Безопасная бритва: Фредерик Кемпфе, Ричард Кемпфе, Отто Кемпфе.
 1880: Горизонтальный маятниковый сейсмограф: Джон Милн.

1880-е годы 

 1881: Металлоискатель: Александер Белл.
 1881: Электрический трамвай: Вернер фон Сименс.
 1881: Рефрижераторное судно: New Zealand and Australian Land Company.
 1882: Потолочный вентилятор: Филипп Дюлем.
 1882: Электрический вентилятор: Шуйлер Скаатс Вилер.
 1882: Электрический утюг: Генри Сили.
 1882: Электросварка на угольных электродах: Николай Бенардос.
 1882: Троллейбус: Вернер фон Сименс.
 1882: Паяльная лампа: Карл Ниберг.
 1882: Моноплан с двумя двигателями: Александр Можайский.
 1883: Электродвигатель переменного тока: Никола Тесла.
 1883: Электрическая плита: Томас Ахерн.
 1883: Паровая турбина Лаваля: Густаф Лаваль.
 1883: Свисток Гальтона, первый практический способ получения ультразвука: Фрэнсис Гальтон.
 1884: Линотип: Оттмар Мергенталер.
 1884: Авторучка с капиллярной системой: Льюис Уотерман.
 1884: Перфокарта: Герман Холлерит.
 1884: Паровая турбина Парсонса: Чарлз Парсонс.
 1885: Первый коммерческий автомобиль с бензиновым двигателем: Карл Бенц.
 1885: Турбокомпрессор бензинового двигателя внутреннего сгорания: Готтлиб Даймлер.
 1885: Пулемёт Максима («Максим»): Хайрем Стивенс Максим.
 1885: Мотоцикл: Готлиб Даймлер, Вильгельм Майбах.
 1885: Трансформатор: Отто Блати, Карой Циперновский, Микша Дери.
 1885: Безопасный велосипед: Джон Старлей.
 1886: Посудомоечная машина: Джозефина Кокрейн.
 1886: Нефтяной двигатель: Экройд Стюарт.
 1886: Бензиновый двигатель внутреннего сгорания: Готтлиб Даймлер.
 1886: Усовершенствованный цилиндр фонографа: Чарльз Тэйнтер, Александер Белл.
 1886: Контактная электросварка: Элиху Томсон.
 1886: Процесс эффективного получения алюминия: Чарльз Мартин Холл (США) и, независимо, Поль Эру (Франция).
 1887: Монотип (полиграфия): Толберт Лэнстон.
 1887: Прототип игрового автомата: Чарльз Фай.
 1887: Контактные линзы: Адольф Фик, Юджин Кальт, Август Мюллер.
 1887: Граммофон и грампластинка: Эмиль Берлинер.
 1887: Автомобиль на газолине: Готтлиб Даймлер.
 1887: Магнето: Роберт Бош.
 1887: Потолочный вентилятор: Филипп Диэль.
 1888: Гусеничный трактор: Фёдор Блинов.
 1888: Многофазные электрические системы переменного тока: Никола Тесла (30 взаимосвязанных патентов.).
 1888: Электросварка на металлических электродах под слоем флюса: Николай Славянов.
 1888: Малогабаритная фотокамера: Джордж Истмен.
 1888: Шариковая ручка: Джон Лауд (патент на принцип действия).
 1888: Пневматические шины: Джон Бойд Данлоп.
 1888: Первый кинофильм («Сцена в саду Роундхэй»): Луи Лепренс.
 1888: Усовершенствованный электрический трамвай: Фрэнк Спрейг.
 1889: Бюстгальтер: Эрмини Кадоль.
 1889: Ткацкий станок Нортропа: Джеймс Нортроп.

1890-е годы 

 1890: Электрический стул: Томас Эдисон

 1891: Эскалатор: Джесс Рено.
 1891: Духовой шкаф.
 1891: Электрический чайник. Борис Ватсон
 1891: Застёжка-молния: Уитком Джадсон.
 1891: Промышленный крекинг нефти: В. Г. Шухов, С. П. Гаврилов.
 1891: Карборунд: Эдвард Гудрих Ачесон.
 1891: Трансформатор Теслы: Никола Тесла.
 1892: Разводной ключ: Юхан Юханссон.
 1892: Процесс Липпмана получения цветной фотографии: Габриэль Липпман.
 1892: Автоматическая телефонная станция: Алмон Браун Строугер.
 1892: Сосуд Дьюара: Джеймс Дьюар.
 1892: Примус: Франц Вильгельм Линдквист.
 1892: Бензиновый трактор: Джон Фрелих.
 1893: Радиопередатчик: Никола Тесла.
 1893: Боросиликатное стекло: Отто Шотт.
 1893: Искусственный жемчуг: Кокичи Микимото.
 1893: Распылительный карбюратор: Янош Чонка, Донат Банки.
 1894: Доильный аппарат: Густав Лаваль.
 1894: Гоночный автомобиль: Даймлер, Бенц.
 1894: Пневматический отбойный молоток: Чарльз Кинг.
 1895: Дизельный двигатель: Рудольф Дизель.
 1895: Радиоприёмник:  Маркони, Гульельмо.
 1895: Радиосвязь: Александр Попов.
 1895: Электрическая гирлянда: Эдвард Джонс (спорно), Ральф Моррис (спорно) Вильгельм Рентген (спорно)
 1895: Рентгеновское излучение: Вильгельм Рентген.
 1895: Кинематограф: Братья Люмьер.
 1896: Кинопроектор витаскоп: Томас Армат, Френсис Дженкинс.
 1896: Двухступенчатая паровая турбина: Чарльз Кёртис.
 1898: Радиоуправление: Никола Тесла.
 1898: Конический роликовый подшипник: Генри Тимкен.
 1898: Катушка зажигания: Никола Тесла.
 1898: Полиэтилен: Ганс фон Пехман.
 1898: Бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления: Густав Тринклер.

 1899: Магнитная запись звука: Поульсен, Вальдемар.
 1899: Газовая турбина: Чарльз Кёртис.
 1900: Цеппелин (жёсткий дирижабль): Фердинанд фон Цеппелин.
 1900: Самоподогревающиеся консервы.
 1900: Синтетический адреналин (эпинефрин): Ёкиси Такаминэ, Кэйдзо Уэнака.

XX век.

1900-е годы 

 1900-е: Крескограф: Джагдиш Чандра Бос.
 1901: Ртутная лампа: Питер Хьюитт.
 1901: Скрепка: Юхан Волер.
 1901: Концевая мера: Карл Юханссон.
 1902: Радиотелефон: Вальдемар Поульсен, Реджинальд Фессенден.
 1902: Вискозное волокно: Чарльз Кросс, Эдвард Беван, Клайтон Бидл.
 1902: Кондиционирование воздуха: Уиллис Кэррьер.
 1902: Получение азотной кислоты (процесс Оствальда): Вильгельм Оствальд.
 1902: Неоновая лампа: Джордж Клауде.
 1903: Электрокардиограф: Виллем Эйнтховен.
 1903: Бритва со сменным лезвием: Кинг Жиллетт.
 1903: Самолёт: Братья Райт (первый полёт).
 1903: Бутылочная машина: Майкл Оуэнс.
 1903: Вешалка: Альберт Паркхаус.
 1903: Фен: Александр Гольдефрой
 1903: Первый теплоход и одновременно первый дизель-электроход (танкер «Вандал»): фирма «Товарищество братьев Нобель».
 1903: Термос: .
 1903: Стеклоочиститель для автомобилей: Джеймс Генри Апджон.
 1904: Вакуумный диод: Джон Амброз Флеминг.
 1904: Драглайн: Джон Пейдж.
 1904: Пожарный автомобиль: Густав Арнольдович Лесснер
 1904: Розетка и вилка: Харви Хаббелл.
 1904: Миномёт: мичман Власов и капитан Гобято .
 1906: Триод: Ли де Форест.
 1906: Гидролокатор: Льюис Никсон.
 1907: Бытовой пылесос: Джеймс Спенглер.
 1907: Стиральный порошок: Фриц Хенкел
 1907: Вертолёт: Поль Корню.
 1907: Глутамат натрия — первая пищевая добавка: Икэда Кикунаэ.
 1908: Гирокомпас: Герман Аншютц-Кемпфе.
 1908: Электрическая стиральная машина: Алва Фишер.
 1908: Синтез аммиака: Фриц Габер.
 1908: Фен: фирма AEG.
 1908: Целлофан: Жак Бранденбергер.
 1909: Бакелит: Лео Бакеланд.
 1909: Оружейный глушитель: Хайрам Перси Максим.
 1909: Звукометрическая станция .
 1909: Полугусеничный автомобиль — А. Кегресс.
 1910: Самолёт с воздушно-реактивным двигателем: Анри Коанда.
 1910: Гидросамолёт: Анри Фабр.
 1910: Наушники: Натаниэль Болдуин.
 1910: Неоновое освещение: Жорж Клод.
 1910: Панельное домостроение: Гросвенор Атербери.

1910-е годы 

 1911: Ранцевый парашют: Глеб Котельников.
 1911: Усовершенствованный автомобильный стартер: Чарлз Кеттеринг.
 1911: Сверхпроводимость: Камерлинг-Онесс.
 1911: Газотермическое напыление Шооп, Макс Ульрих.
 1911: Автомат перекоса: Б. М. Юрьев.
 1912: Масс-спектрометр: Джон Томсон.
 1912: Электрический камин.
 1912: Низкопольный трамвай: компания Hedley-Doyle.
 1912: Электрический автомобильный стартёр: Клайд Колеман.
 1913: Кроссворд: Артур Уинн.
 1913: Усовершенствованная рентгеновская трубка (трубка Кулиджа): Уильям Кулидж.
 1913: Счётчик Гейгера: Ханс Гейгер.

 1913: Гетеродинный радиоприёмник: Реджинальд Фессенден.
 1913: Нержавеющая сталь: Гарри Бреарли.
 1913: Установка пулемёта на самолёте: поручик Поплавко.

 1914: Жидкостный реактивный двигатель: Роберт Годдард.
 1914: Боевой танк: Уильям Триттон, Уолтер Вильсон.
 1914: Регенеративный радиоприёмник: Эдвин Армстронг.
 1915: Судно на воздушной подушке: Дагоберт Мюллер.
 1915: Химическое оружие: Фриц Габер.
 1915: Торирование катода электронных ламп: Ленгмюр, Ирвинг.
 1915: Противогаз: Н.Д. Зелинский.
 1915: Прожектор: Элмер Сперри.
 1915: Ламповый генератор: Ли де Форест.
 1916: Общая теория относительности: Альберт Эйнштейн.
 1916: Газонаполненная лампа накаливания: Ленгмюр, Ирвинг.
 1917: Гидролокатор: Поль Ланжевен.
 1918: Супергетеродин: Эдвин Армстронг, Вальтер Шоттки.
 1918: Синхронизатор стрельбы пулемёта через пропеллер: Антон Фоккер.
 1918: Кварцевый генератор: Александр Николсон.
 1919: Автоматический Тостер: Чарльз Страйт.
 1919: Терменвокс: Л. С. Термен.
 1919: Триггер: М. А. Бонч-Бруевич, Уильям Икклз, Франк Джордан.
 1919: Миксер: компания Troy Metal Products.
 1920: Грейдер: Russell Grader Manufacturing Company.

1920-е годы 
 1920-е: синтетический инсулин: Пауль Лангерганс.
 1921: полиграф: Джон Ларсон.
 1921: Машинка для стрижки волос: компания Wahl Clipper.
 1922: кристадин — прообраз транзистора: Олег Лосев.
 1922: Инсулин: Фредерик Бантинг .
 1922: Абсорбционный холодильник: Бальтазар фон Платен, Карл Мунтерс.
 1923: звуковое кино: Ли де Форест.
 1923: электронное телевидение (диссектор): Фило Фарнсуорт.
 1923: аэродинамическая труба: Макс Мунк.
 1923: автожир: Хуан де ла Сиерва.
 1923: ксеноновая лампа-вспышка: Харольд Эдгертон.
 1925: ультрацентрифуга (использование для определения молекулярной массы): Теодор Сведберг.
 1925: иконоскоп: Владимир Зворыкин.
 1925: телевизионная система с механической развёрткой: Чарльз Дженкинс.
 1925: Авторефрижератор.
 1926: электромеханическое телевидение: Джон Бэрд .
 1926: Аэрозольный баллон: Эрик Ротейм.
 1926: Бензопила: Андреас Штиль
 1926: антенна «волновой канал»: Синтаро Удо, Хидэцугу Яги.
 1927: хлопкоуборочный комбайн: Джон Руст.
 1928: электробритва: Джекоб Шик.
 1928: Пенициллин: Александр Флеминг.
 1929: электроэнцефалограф (ЭЭГ): Ганс Бергер.
 1929: рентгеновская кинокамера: Артур Кларенс Пиллсбери.
 1929: Бульдозер: фирма Caterpillar.
 1929: Асфальтоукладчик: Barber Greene Co.
 1929: Нож для чистки картошки.
 1930: неопрен: Уоллес Карозерс.
 1930: подводная кинокамера: Артур Кларенс Пиллсбери.

1930-е годы. 

 1930-е: Ядерная медицина: Фредерик Жолио-Кюри, Ирен Жолио-Кюри, Таро Такеми.
 1931: Радиотелескоп: Карл Янский, Гроут Ребер.
 1931: Электронный микроскоп: Макс Кнолль, Эрнст Руска.
 1931: Аэрогель: Стивен Кистлер.
 1931: Магнитно-резистивная сталь: Котаро Хонда.
 1931: сплав альнико: Токухити Мисима.
 1931: Кинескоп: Владимир Зворыкин.
 1932: Поляроидное стекло: Эдвин Герберт Лэнд.
 1933: Частотная модуляция: Эдвин Армстронг.
 1933: Автомобильный кондиционер.
 1934: электроорган: Лоренс Хаммонд.
 1934: Судно-амфибия на воздушной подушке: Владимир Левков.
 1935: Радар: Роберт Уотсон-Уотт.
 1935: Батут: Джордж Ниссен, Ларри Грисволд.
 1935: Спектрофотометр: Артур Харди.
 1935: Казеиновое волокно ланитал: Феррети.
 1937: Воздушно-реактивный двигатель: Фрэнк Уиттл и Ханс-Иоахим Пабст фон Охайн.
 1937: Турбовинтовой двигатель: Жоржи Йендрассик.
 1937: Нейлон: Уоллес Карозерс.
 1937: Портативный электрокардиограф: Таро Такэми.
 1937: Многорезонансный магнетрон: Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров.
 1938: Стекловолокно: Рассел Слейтер.
 1938: Компьютер: Конрад Цузе (Германия) и Джон Атанасов (США).
 1938: Ксерография: Честер Карлсон.
 1938: LSD-25: Альберт Хоффман.
 1938: Шариковая ручка: Ласло Биро.
 1939: Банкомат: Лютер Джордж Симьян.
 1939: Ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем: РВ-3 (СССР).

1940-е годы. 

 1941: Компьютер на электромеханических элементах: Конрад Цузе.
 1942: Динамореактивный гранатомёт (базука): Лесли Скиннер, Кларенс Хикман.
 1942: Ядерный реактор: Энрико Ферми.
 1942: Подводный нефтепровод: Артур Хартли, Англо-Иранская нефтяная компания, Siemens (операция Pluto).
 1942: Скачкообразная перестройка частоты: Хэди Ламарр и Джордж Антейл.
 1942: Пайкерит: Джеффри Пайк.
 1942: первая серийная управляемая баллистическая ракета Фау-2: Вернер фон Браун.
 1943: Акваланг: Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян.

 1943: Компьютер на электронных лампах: Томми Флауэрс.
 1944: Электронный спектрометр: Эллиот Эванс.
 1944: Противотанковая управляемая ракета: Макс Крамер.
 1945: Атомная бомба: Манхэттенский проект (теория цепной ядерной реакции разработана в 1933).
 1946: Микроволновая печь: Перси Спенсер.
 1947 изобретение автомата АК-47 Калашниковым М. Т.
 1947: Транзистор: Уильям Шокли, Уолтер Браттейн, Джон Бардин.
 1947: Фотоаппарат «Полароид»: Эдвин Герберт Лэнд.
 1947: Портативный механический калькулятор: Курт Херцштарк.
 1948: Долгоиграющая пластинка: Питер Карл Голдмарк.
 1948: Голография: Дэннис Габор.
 1949: Атомные часы: Национальный институт стандартов и технологий (США).
 1949: Пластмассовые кубики LEGO.
 1949: Первые станки с ЧПУ.
 1949: Радиоуглеродное датирование: Уиллард Либби.
 1950: Кредитная карточка: Фрэнк Макнамара.
 1950: Подвесной штатив «стедикам»: Акира Куросава.

1950-е годы. 

 1950-е: Высокоскоростной железнодорожный транспорт: система Синкансэн фирмы Kawasaki Heavy Industries.
 1951: Гормональная контрацепция: Луис Мирамонтес, Джордж Розенкранц, Карл Джерасси.
 1952: Волоконная оптика: Нариндер Капани.
 1952: Термоядерный заряд (экспериментальная установка): Эдвард Теллер и Станислав Улам.
 1952: Судно на воздушной подушке с нежёстким днищем: Кристофер Коккерелл.
 1952: Дискета: Ёсиро Накамацу.
 1953: Термоядерная бомба: институты и отделы Академии Наук СССР.
 1953: Мазер: Чарльз Таунс.
 1953: Чёрный ящик (Бортовой самописец, в авиации): Дэвид Уоррен.
 1953: Ультразвуковое исследование: Джон Уайлд, Дуглас Хаури..
 1954: серийный транзисторный радиоприёмник: фирма I.D.E.A., модель Regency TR-1.
 1954: Первая атомная электростанция (в Обнинске).
 1954: Геодезический купол: Бакминстер Фуллер.
 1954: Полицейский радар: Брайс Браун.
 1954: Искусственный алмаз: Трейси Холл.
 1955: Застёжка-липучка: Жорж де Местраль (Патент. Торговая марка Velcro зарегистрирована в 1958).
 1955: Жёсткий диск: Рейнольд Джонсон, фирма IBM.
 1955: Видеотелефон: Грегорио Зара.
 1955: Освещение отражённым светом: Субрата Митра.
 1955: Пульт дистанционного управления для телевизора: Юджин Полли.
 1956: Видеомагнитофон: фирма Ampex.
 1956: Жидкий корректор: Бетт Несмит
 1956: ИИ (Искусственный интеллект): Джон Мак-Карте, Марвин Мински, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон.
 1956: Атомный ледокол: Адмиралтейский завод.
 1951: Судно-контейнеровоз: Pan-Atlantic Steamship Company.
 1957: Судно с водомётным движителем: Чарльз Уильям Фейлден Гамильтон.
 1957: Искусственный спутник Земли: Советский Союз.
 1957: Электроэнцефалографическая топография: Уильям Грей Уолтер.
 1957: Портативный электронный калькулятор: фирма Casio.
 1957: Межконтинентальная баллистическая ракета: Р-7 (СССР).
 1958: Интегральная микросхема: Джек Килби, Роберт Нойс.
 1958: Лапша быстрого приготовления: Момофуку Андо.
 1958: Тепловой насос: фирма Daikin.
 1959: Имплантируемый кардиостимулятор: Siemens-Elema.
 1959: Снегоход: Жозеф-Арман Бомбардье.
 1959: Прототипы МЭМС (микроэлектромеханические системы).
 1959: Межконтинентальная крылатая ракета: «Буря» (СССР).
 1959: Автомобильный ремень безопасности: Нильс Болин.
 1960: Лазер: Теодор Майман.

1960-е годы 

 1960-е годы: Коммутация пакетов: Дональд Дэвис и Пауль Баран независимо.
 1960-е: Апертурная решётка: фирма Sony.
 1960-е: КМОП-матрица.
 1961: Пилотируемый космический полёт: Юрий Гагарин, Сергей Королёв.
 1961: Тонкоплёночный транзистор: П. К. Веймер.
 1961: Устройство Headsight (прототип VR-очков): Чарльз, Брайан Джеймс.
 1961: Оптический диск: Дэвид Пауль Грегг.
 1961: Первое поражение баллистической ракеты средствами ПРО: полигон в степи Бетпак-Дала (СССР) .
 1962: Спутники связи: предложен Артуром Кларком.
 1962: Светодиод: Ник Холоньяк .
 1962: Первая космическая обсерватория: фирма Ball Aerospace & Technologies Corp.
 1963: Спутниковое телевидение: компании AT&T и Bell Labs.
 1963: Компьютерная мышь: Дуглас Энгельбарт.
 1964: Видеотелефон: фирма AT&T.
 1964: Восьмидорожечная кассета: Уильям Лир.
 1965: Электронная почта: Ноэль Моррис, Том Ван Влек.
 1965: Первый выход человека в открытое космическое пространство (Алексей Леонов).
 1966: Стыковка в космосе: космический корабль «Джемини-8» и ракетная ступень «Аджена».
 1967: Гипертекст: Тед Нельсон, Андриес ван Дам.
 1967: Банкомат: Джон Шепард-Баррон.
 1967: Игровой Джойстик: Ральф Бер.
 1967: Кварцевые наручные часы: фирма Seiko.
 1968: Игровая консоль: Ральф Байер.
 1968: Токамак: Лев Арцимович, Андрей Сахаров, Игорь Тамм.
 1968: Жидкокристаллический дисплей: Джордж Грей.
 1968: Сверхзвуковой пассажирский самолёт: Ту-144 (СССР) .
 1969: ARPANET, предшественник сети Internet: Министерство обороны США.
 1969: Первая высадка людей на Луну: Нил Амстронг, Базз Олдрин.
 1969: Видеокассета: фирма Sony.
 1969: Приборы с зарядовой связью: Уиллард Бойл, Джордж Смит.

1970-е годы. 

 1970-е: Сдуватель листвы: Дом Квинто.
 1971: Микропроцессор: Марсиан Хофф, Масатоси Сима, Стенли Мэйзор, Федерико Феджин.
 1971: Орбитальная станция: орбитальная станция Салют.
 1971: Карманный калькулятор: фирма Sharp.
 1971: Магнитно-резонансная томография: Реймонд Дамадьян.
 1971: Жидкокристаллический дисплей: Джеймс Фергасон.
 1971: Кассетный видеомагнитофон: фирма Sony.
 1971: Караоке: Дайсуке Иноуэ.
 1972: Компьютерная томография: Годфри Ньюболд Хаунсфилд.
 1972: Цифровая запись аудиосигнала: фирма Denon.
 1972: Сенсорный экран.
 1973: Ethernet: Роберт Меткалф и Дэвид Боггс.
 1973: Радиочастотная идентификация (RFID): Кардулло, Марио (первый пассивный транспондер RFID).
 1973: Мобильный телефон: Купер, Мартин.
 1974: Первый спутник связи для GPS.
 1974: Гибридный автомобиль: Виктор Воук.
 1974: Домашний кинотеатр: Стив Лафонтен.
 1974: Телетекст: BBC.
 1975: Цифровая фотокамера: Стивен Сассон.
 1976: Материал Gore-Tex: Билл Гор.
 1976: Персональный компьютер (первые персональные компьютеры были выпущены несколькими фирмами, в частности Commodore и Tandy).
 1977: Секвенирование ДНК: Фредерик Сенгер.
 1977: Электропроводящие полимеры: Алан Хигер, Алан Макдиармид, Хидэки Сиракава.
 1977: Проект вагона-фитинговой платформы: Малкольм Маклин.
 1978: Philips представил плеер лазерных дисков.
 1978: Подпружиненное кулачковое устройство для альпинизма («френд»): Рэй Жардин.
 1978: Табличный процессор: Дэн Бриклин.
 1979: Портативный аудиоплеер Walkman: Акио Морита, Масару Ибука, Нобутоси Кихара.
 1979: Сотовый телефон: NTT (первая коммерчески ориентированная модель).
 1980: Компакт-диск: корпорации Sony и Philips.
 1980: Флеш-память: Фудзи Масуока.

1980-е годы 

 1980-е: Адаптер импульсно-кодовой модуляции: фирма Sony.
 1980-е: Синтезатор на разделении гласных-согласных: фирма Casio.
 1981: WIMP — графический интерфейс пользователя: корпорация Xerox PARC.
 1981: Сканирующий туннельный микроскоп: Герд Бинниг, Генрих Рорер.
 1981: Портативный фотоаппарат с записью на ПЗС-матрицу: фирма Sony, модель Sony Mavica.
 1982: Проигрыватель компакт-дисков: фирма Sony, модель CDP-101.
 1982: Искусственное сердце: Роберт Джарвик (разработка и имплантация практичной модификации Jarvic-7 на базе опытных образцов).
 1982: Игровой манипулятор D-pad: Гумпэй Ёкои.
 1982: Ноутбук: Уильям Моггридж
 1982: Parallax scrolling (имитация движения в компьютерной графике): фирма Irem.
 1982: Лазерное оружие (Омега-2М).
 1983: Интернет (первая сеть на протоколах TCP/IP): Боб Кан, Винтон Серф.
 1983: Интернет (система доменных имён): Пол Мокапетрис.
 1983: Карманный персональный компьютер: фирма Casio.
 1983: Цветной ЖК-дисплей: фирма Seiko.
 1983: Биполярный транзистор с изолированным затвором: фирма International Rectifier.
 1983: Автоматический определитель номера (АОН): Кэролин Доути.
 1984: Цифровой синтезатор: фирма Yamaha.
 1984: Видеоигра Тетрис: Алексей Пажитнов.
 1984: Портативный проигрыватель компакт-дисков: фирма Sony.
 1984: Синтезатор на фазовых искажениях: фирма Casio.
 1985: Полимеразная цепная реакция: Кэри Мюллис.
 1985: Фуллерен: Роберт Кёрл, Гарольд Крото, Ричард Смолли.
 1985: ДНК-дактилоскопия: Алек Джеффрис.
 1985: Графический калькулятор: фирма Casio.
 1986: Оптический пинцет: Стивен Блок, Говард Берг.
 1986: Компьютерный вирус Brain: Басит, Амджадом Фаруком Алви.
 1986: Атомно-силовой микроскоп: Герд Бинниг, Кристоф Гербер.
 1986: Стереолитографический 3D-принтер: Чарльз Халл.
 1987: Органические светодиоды (OLED): Чинг Танг, Стивен ван Слайк.
 1987: Фотонный кристалл: Эли Яблонович и Саджив Джон.
 1987: Технология цифровой обработки света: Лари Хорнбек, фирма Texas Instruments.
 1987: : фирма Subaru.
 1987: Хлебопечка (бытовой прибор для изготовления хлеба): японская фирма Matsushita Electric Industrial Company, Ltd. (название в настоящее время — Panasonic Corporation).
 1987: Новое взрывчатое вещество — гексанитрогексаазаизовюрцитан. Возможно, самое мощное, если не считать ядерные.
 1989: Всемирная паутина: Тим Бернерс-Ли.
 1989: Синий светодиод с яркостью, достаточной для применения в дисплеях и лазерах: Исаму Акасаки.
 1989: Цифровой волноводный синтезатор: фирма Yamaha, Стенфордский университет.
 1989: Силденафил (виагра): фирма Пфайзер.
 1989: Цифровая компакт-кассета: фирма Sony.
 1989: Карманный персональный компьютер от Atari (Atari Portfolio).

1990-е годы 

 1990-е: Виртуальный аналоговый (аналогово-моделирующий) синтезатор: фирма Korg, Япония.
 1990-е: Полупроводник InGaN (нитрид индия и галлия) для производства светодиодов: Сюдзи Накамура.
 1991: Сайт info.cern.ch (первый сайт в мире): Тим Бернерс-Ли.
 1991: Углеродные нанотрубки: Сумио Иидзима.
 1992: Цветной плазменный дисплей: корпорация Fujitsu.
 1993: Синий светодиод: Сюдзи Накамура.
 1996: DVD выпущен компаниями Philips и Sony.
 1996: Поисковая система Google: Сергей Брин, Ларри Пейдж.
 1996: Deep Blue (шахматная программа, выигравшая матч у чемпиона мира Гарри Каспарова): IBM.
 1997: Портативный немеханический цифровой плеер (MP3-плеер): корпорация SaeHan Information Systems.
 1997: Плазменный телевизор: корпорация Pioneer.
 1997: Робот-пылесос: компания Electrolux.
 1998: Нанотранзистор: Кеес Деккер.
 1998: Wi-Fi: Джон О’Салливан.
 1998: Нейрокомпьютерный интерфейс с участием человека (ранее проводились опыты исключительно на животных).
 2000: Бытовой робот для домашнего хозяйства: ASIMO.
 2000: Blu-ray, разработан консорциумом BDA.
 2000: Виртуальный ретинальный монитор (проектор видеоизображения на сетчатку глаза).
 2000: Устройства дистанционного мониторинга состояния пациентов: Digital Angel Corporation.
 2000: Камерофон (сотовый телефон с встроенной цифровой видеокамерой): корпорация Sharp, модель J-SH04.
 2000: Сегвей (самокат с динамической стабилизацией): Дин Кеймен.

3 тысячелетие

XXI век

2000-е годы 
 2001: Органический светодиод.
 2002: Искусственная сетчатка глаза.
 2003: Интерфейс для мысленного управления объектами (без вживления электродов).
 2004: Нейтронный микроскоп (создан в NIST.).
 2004: Электронная сигарета: Хон Лик, Гербет Гилберт
 2004: Бионический глаз.
 2005: Робот, создающий свои копии (репликатор).
 2006: Самовосстанавливающиеся краски и покрытия.
 2008: Мемристор.
 2008: БАК (Большой адронный колайдер).
 2009: Передача мысли в Интернет: университет Висконсина..
 2009 год в науке: Криптовалюта Биткойн.
 2009: Первый биологический 3D-принтер.
 2010: Первая живая клетка, в которой её собственную ДНК заменили на искусственно созданную.
 2010: Ультрамобильный ПК от LG (LG GW990).
 2012: Шлем виртуальной реальности: Oculus Rift.
 2012: Разработан способ производства растворимой электроники.
 2013: Лазерная космическая связь — НАСА.
 2014: MEMS-наноинъектор — Университет Бригама Янга.
 2015: Нано-электронное робо-устройство (NERD) — «спящая» бактерия, которую учёные заставили играть роль сверхчувствительного датчика влажности при помощи ряда наноструктур, размещённых на её поверхности.
 2016: Изобретение первой нанотехнологичной частицы.

См. также 
 Изобретение.
 Хронологическая таблица.
 Список изобретателей.
 Государственный реестр научных открытий СССР.

Примечания

Ссылки 
 История технологий человечества
 Великие изобретения в энциклопедии Британника
 Крисс Тал, История и география изобретений
 Хронология крупнейших инженерных достижений в XX веке Национальной Технической Академии США

История техники
История науки
Изоbретения
Списки:История
Изобретение
Хронологии